Запорізька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Запорізька сільська рада — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Запорізька сільська рада — Запорізька область, Веселівський район